Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 10 по 17 февраля 2018 в городе Флимс.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Flims (скип Биния Фельчер), победившая в финале команду Baden Regio HBL (скип Алина Пец). Бронзовые медали завоевала команда Wetzikon (скип Елена Штерн).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 16 февраля, 12:00

Полуфинал. 16 февраля, 19:00

Финал. 17 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Швейцарии в 2018 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин